Eumegistus är ett släkte av fiskar. Eumegistus ingår i familjen havsbraxenfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsbraxenfiskar
Eumegistus